Martyrer steht für
Egon Martyrer (1906–1975), deutscher Maschinenbauingenieur 
Martyrer (Film) (1988)
eine veraltende Schreibweise für Märtyrer